Vita notturna – intrattenimento notturno
 Vita notturna (Night Life) – film del 1989 diretto da David Acomba
 Vita notturna (Nightlife) – film TV del 1989 diretto da Daniel Taplitz